Myriopus är ett släkte av strävbladiga växter. Myriopus ingår i familjen strävbladiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strävbladiga växter
Myriopus